VI. svjetsko prvenstvo u vodenim športovima  odražano je od 3. siječnja do 13. siječnja 1991. godine u australskom gradu Perthu.

Sastavni dijelovi SP-a su bili:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju 1991.
 Svjetsko prvenstvo u plivanju na otvorenom 1991.
 Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju 1991.
 Svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu 1991.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 1991.

Ljestvica 

1991
Međunarodna natjecanja u vodenim športovima u Australiji
Šport u Perthu